Symphonicities () — десятый студийный альбом британского рок-музыканта Стинга, был издан 13 июля 2010 года. Альбом представляет композиции, первоначально сочиненные для одноимённого концертного тура, в ходе которого Стинг выступал с Королевским филармоническим оркестром. Музыкант переосмыслил некоторые из его известных песен, и исполнил их в виде классических симфонических произведений. Диск был записан на студии Эбби-Роуд и спродюсирован Робом Матисом и Стингом. За первые полгода продаж, по всему миру было реализовано более 600.000 копий альбома.

Список композиций 
Все композиции написаны Стингом.
 «Next to You» — 2:30
 «Englishman in New York» — 4:23
 «Every Little Thing She Does Is Magic» — 4:56
 «I Hung My Head» — 5:31
 «You Will Be My Ain True Love» — 3:44
 «Roxanne» — 3:37
 «When We Dance» — 5:26
 «The End of the Game» — 6:07
 «I Burn for You» — 4:03
 «We Work the Black Seam» — 7:17
 «She’s Too Good for Me» — 3:03
 «The Pirate’s Bride» — 5:02

Бонус-треки 
 «Straight to My Heart» (доступен на: Best Buy, Napster, EU iTunes и японском издании)
 «Why Should I Cry for You?» (доступен на: iTunes и японском издании)
 «Whenever I Say Your Name» (доступен на: Amazon и японском издании)
 «Every Little Thing She Does Is Magic» (Bronx Street Fair Mix), доступен на: издании на виниле.

Участники записи 
 Стинг — вокал, акустическая гитара на «I Burn for You» & «She’s Too Good for Me»

Приглашённые музыканты
 The New York Chamber Consort — orchestra on «Next to You», «Englishman in New York», «I Burn for You», «She’s Too Good For Me» & «The Pirate’s Bride»
 The London Players — orchestra on «Every Little Thing She Does is Magic» & «Roxanne»
 The Royal Philharmonic Concert Orchestra — orchestra on «I Hung My Head», «You Will Be My Ain True Love», «When We Dance» & «The End of the Game»
 Lisa Kim — concertmaster on «Next to You», «Englishman in New York», «I Burn for You» & «The Pirate’s Bride»
 Jackie Shave — concertmaster on «Every Little Thing She Does is Magic» & «Roxanne»
 Gerald Gregory — concertmaster on «I Hung My Head», «When We Dance», «The End of the Game»
 Rob Mathes — conducting on «Next to You», «Englishman in New York», «Every Little Thing She Does is Magic», «Roxanne», «I Burn for You», «We Work the Black Seam» & «The Pirate’s Bride», piano on «Next to You», «Englishman in New York» «Every Little Thing She Does is Magic», «Roxanne» & «The Pirate’s Bride», acoustic guitar on «Every Little Thing She Does is Magic», «Roxanne» & «She’s Too Good for Me»
 Stephen Mercurio — conducting on «I Hung My Head», «When We Dance» & «The End of the Game»
and
 Jo Lawry — backing vocals on all tracks except «We Work the Black Seam», duet vocals on «You Will Be My Ain True Love» & «She’s Too Good for Me»
 David Finck — double bass on «Next to You», «Englishman in New York», «Every Little Thing She Does is Magic» & «Roxanne»
 Ira Coleman — double bass on «I Hung My Head», «You Will Be My Ain True Love», «When We Dance», «The End of the Game» & «She’s Too Good for Me»
 Dominic Miller — acoustic guitar on «I Hung My Head», «You Will Be My Ain True Love», «When We Dance», «The End of the Game» & «The Pirate’s Bride», electric guitar on «She’s Too Good for Me»
 David Cossin — percussion on «Next to You», «Englishman in New York», «Every Little Thing She Does is Magic», «I Hung My Head», «You Will Be My Ain True Love», «Roxanne», «When We Dance» & «The End of the Game», solo percussion on «I Burn for You»
 Joe Bonadio — percussion on «Next to You», «Englishman in New York», «I Burn for You», «We Work the Black Seam», «She’s Too Good for Me», «The Pirate’s Bride» & «Every Little Thing She Does Is Magic» (Bronx Street Fair Mix)
 Ben Wittman — loop programming on «I Burn for You»
 Aaron Heick — clarinet solo on «Englishman in New York»
 Anthony Pleeth — solo cello on «Roxanne»
 Shelley Woodworth — solo oboe on «The Pirate’s Bride»
 Barbara Allen — harp on «The Pirate’s Bride»
 Jeff Kievit — lead trumpet on «We Work the Black Seam»
 Jim Hynes, James Delagarza, Dylan Schwab — trumpets on «We Work the Black Seam»
 Larry DiBello, Chad Yarborough, David Peel, Theo Primus — horns on «We Work the Black Seam»
 Birch Johnson, Dick Clark — trombones on «We Work the Black Seam»
 Jeff Nelson — bass trombone on «We Work the Black Seam»
 Marcus Rojas — tuba on «We Work the Black Seam»
 Sting, Rob Mathes, Chris Botti, Ed Cherner, Tracy Bufferd, Kathryn Schenker — rabble rousers on «She’s Too Good for Me»

All arrangements by Rob Mathes except:

«I Hung My Head» arranged by David Hartley

«You Will Be My Ain True Love» & «When We Dance» arranged by Steven Mercurio

Примечания

Ссылки 
 
 
 Symphonicities на сайте Sting.com
 
 
 

Альбомы Стинга